El municipio de Liberty (en inglés: Liberty Township) es un municipio ubicado en el condado de Bedford en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1.477 habitantes y una densidad poblacional de 21.7 personas por km².

Geografía 
El municipio de Liberty se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $32,339 y los ingresos medios por familia eran $38,207. Los hombres tenían unos ingresos medios de $29,402 frente a los $23,875 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $15,468. Alrededor del 13,1% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Bedford (Pensilvania)